Đá Bạc (Châu Đức), een xã in het district Châu Đức, Vietnamese provincie Bà Rịa-Vũng Tàu.
 Đá Bạc (eiland), een eiland in de archipel Côn Đảo, Vietnamese provincie Bà Rịa-Vũng Tàu.